Parchman Farm steht für:

 Parchman Farm (Lied), Song von Mose Allison (1957)
 Parchman Farm (Band), US-amerikanische Band
 Parchman Farm Blues, Song von Bukka White (1940)

Siehe auch:
 Mississippi State Penitentiary (auch Parchman Farm), Haftanstalt im Bundesstaat Mississippi, Vereinigte Staaten